QKL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cologne Main Station (Germania)